Алекса́ндр Черно́в: Чернов, Александр Абрамович (1917—1971) — российский композитор, музыковед и педагог.
 
 Чернов, Александр Васильевич (род. 1957) — российский военный деятель, полковник, Герой России.
 Чернов, Александр Владимирович (род. 1951) — украинский русскоязычный поэт и прозаик, журналист.
 Чернов, Александр Фёдорович (род. 1957) — российский журналист и телепродюсер.